Максим Ширяев:
 Ширяев, Максим Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист с мячом.